UEM steht als Abkürzung für:

 Unified Endpoint Management
 Union en mouvement, französische politische Partei
 Union Europe Movement, siehe Europäische Bewegung
 Union Européenne de Motocyclisme, siehe FIM Europe
 Universidad Europea de Madrid, siehe Europäische Universität Madrid
 Universidade Estadual de Maringá in Maringá, Brasilien
 Universidade Eduardo Mondlane in Mosambik, siehe Eduardo-Mondlane-Universität
 Usability Engineering Methods
 Ústav experimentální medicíny, Institut für experimentelle Medizin der tschechischen Akademie der Wissenschaften

UEM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Hansestadt Greifswald (für Ueckermünde)

Abkürzung